

Nom de famille 

 Alexander Held (né en 1958), acteur allemand ;
 Anna Held (1872-1918), actrice polonaise ;
 Bud Held (né en 1927), athlète américain ;
 David Held (1951-2019), politologue britannique ;
 Heinrich Held (1868-1938), homme politique allemand ;
 Ingrid Held (19?-), actrice française ;
 Jacqueline Held (née en 1936), femme de lettres française ;
 Jan Hendrik Held (né en 1967), joueur italo-néerlandais de volley-ball ;
 Jean-Francis Held (1930-2003), journaliste et auteur français ;
 John Held Jr. (1889-1958), illustrateur américain ;
 Klaus Held (né en 1936), philosophe allemand ;
 Kurt Held (1897-1959), écrivain allemand ;
 Leo Held (1874-1903), chef d'orchestre et compositeur autrichien ;
 Ludwig Held (1837-1900), librettiste autrichien ;
 Marc Held (né en 1932), designer, photographe et architecte français ;
 Martin Held (1908-1992), acteur allemand ;
 René Held (1897-1992), psychiatre et psychanalyste français ;
 Siegfried Held (né en 1942), footballeur allemand ;
 Suzanne Held (1925-2022), journaliste, photographe et grand reporter française ;
 Theodor Held (1859-1947), homme politique allemand ;
 Tom Held (1889-1962), réalisateur et monteur américain.

Entreprise 
 Held, entreprise suisse, appartenant désormais à Ecover.

Voir aussi 

 Groupe de Held en mathématiques ;
 Held in Trust, un film américain sorti en 1920.